Čierna hora signifie Montagne noire en langue slovaque.

Čierna Hora, l'état du Monténégro en slovaque.
Čierna hora, un massif en Slovaquie à proximité de la ville de Košice. 
Čierna hora, un sommet des monts de Levoča en Slovaquie.
Čierna hora, un sommet des Hautes Terres d'Ondava en Slovaquie.